Быстрец () — река на Украине, в пределах Верховинского района Ивано-Франковской области. Левый приток Чёрного Черемоша (бассейн Дуная).

Описание 
Длина реки 13 км, площадь бассейна 62,3 км². Уклон реки 70 м/км. Река горного типа. Долина узкая и глубокая, в верхнем течении покрыта лесом. Русло слабоизвилистое, есть перекаты и водопады, дно каменистое, с галькой.

Русло 
Берёт начало к западу от села Быстрец, в межгорной котловине, к востоку от горных вершин Шпицы и Ребра. Течёт среди гор северо-восточной части массива Черногора сначала на северо-восток, далее — преимущественно на восток. Впадает в Чёрный Черемош к востоку от села Быстрец.

Притоки 
Притоки — горные ручьи.

Населённые пункты 
На реке расположено село Быстрец.

Литература 
 
 

Бассейн Прута
Реки Ивано-Франковской области
Водные объекты Верховинского района